La vita comincia a quarant'anni (Life Begins at Forty) – film statunitense del 1935 diretto da George Marshall.
La vita comincia a quarant'anni (Life Begins at Forty) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1978 al 1980.
Life Begins at Forty (花樣中年) – serie televisiva di Hong Kong trasmessa dal 2003 al 2004.
Life Begins at 40 – brano di John Lennon.